Рогачёвщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рогачёвщина — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Рогачёвщина — деревня в Котельничском районе Кировской области.